Bundeskanzleramt steht für:
 Bundeskanzleramt (Norddeutscher Bund), ehemalige Bundesbehörde (1867–1878)
 Bundeskanzleramt (Deutschland), Bundesbehörde in Deutschland
 Bundeskanzleramt (Österreich), Behörde in Österreich und Gebäude in Wien

Gebäude:
 Bundeskanzleramt (Berlin), Hauptsitz in Berlin seit 2001
 Bundeskanzleramt (Bonn), ehemaliger Hauptsitz in Bonn (1976–1999)
 Palais Schaumburg, zweiter Kanzler-Dienstsitz in Bonn (Hauptsitz 1949–1976)
 Staatsratsgebäude, ehemaliger Hauptsitz in Berlin (1999–2001)

Siehe auch:

 Kanzleramt
 Reichskanzlei
 Bundeskanzlei